Stracona noc – opowiadanie Jarosława Iwaszkiewicza
 Stracona noc – film z 1973, ekranizacja opowiadania